Râul Valea lui Dan se poate referi la:

 Râul Valea lui Dan, Someșul Mare
 Râul Valea lui Dan, Ungureni
 Râul Valea lui Dan, Geamărtălui

Altele 
 Râul Valea lui Dăniș
 Râul Valea Danului, Argeș

Vezi și 
 Dan (dezambiguizare)

 Râul Dani

 Valea lui Dan, Dâmbovița
 Valea Danului, Argeș

Toponime românești